John de Burgh, né en 1286 et mort le , est un noble irlandais du début du .

Biographie 
John de Burgh est le fils aîné du puissant seigneur irlandais Richard Óg de Burgh, 2 comte d'Ulster, et de son épouse Margaret. Héritier du comté d'Ulster, il épouse le  Élisabeth de Clare à Waltham Abbey, dans l'Essex. Cette dernière est la sœur de Gilbert de Clare, 8 comte de Gloucester et 7 comte de Hertford, alors l'un des plus puissants magnats du royaume d'Angleterre. Richard Óg de Burgh décide de conclure une double alliance avec la famille de Clare en faisant également épouser au comte sa fille Maud.

Après la cérémonie, John de Burgh retourne seul en Irlande, probablement parce que sa nouvelle épouse est jugée encore jeune pour l'y accompagner. Elle l'y rejoint le , peu après ses quatorze ans. Le , Élisabeth de Clare met au monde un fils, William. Pourtant, quelques mois plus tard, le , son époux John de Burgh est tué de façon inattendue à Galway au cours d'une escarmouche mineure. Le jeune William devient alors l'héritier de l'Ulster et succède à son grand-père Richard à sa mort en 1326.

Références

Bibliographie

Liens externes 
 John de Burgh

Naissance en 1286
Décès en 1313
Dynastie de Burgh
Hiberno-Normands
Noblesse irlandaise du XIVe siècle